Pierre Janssen (astronoom) (1824-1907), een Frans astronoom en de ontdekker van helium
Pierre Janssen (journalist) (1926-2007), een Nederlands journalist, museumdirecteur en televisiepresentator

Zie ook 
Pier Janssen (1956), een Belgisch voetballer
Pierre Jansen (1930-2015), een Frans componist 
Pierre Janssens (1940), een Nederlands PvdA-politicus